William Dickey ist der Name folgender Personen:

* William Dickey (Wasserspringer) (1874–1944), US-amerikanischer Wasserspringer
 William Dickey (Schriftsteller) (1928–1994), US-amerikanischer Dichter, Autor und Hochschullehrer